Harry Schell, ameriški dirkač Formule 1, * 29. junij 1921, Pariz, Francija, † 13. maj 1960, Silverstone, Northamptonshire, Anglija, Združeno kraljestvo.

Harry Schell je pokojni ameriški dirkač Formule 1. Debitiral v sezoni 1950, toda med dobitnike točk se mu ni uspelo uvrstiti vse do sezone 1956, ko je na Veliki nagradi Belgije osvojil četrto mesto. V naslednji sezoni 1957 je dosegel štiri uvrstitve med dobitnike točk, tudi za tretje mesto na Veliko nagrado Pescare, drugi najboljši rezultat kariere. Najboljšega je dosegel z drugim mestom na Veliko nagrado Nizozemske v sezoni 1958. Po četrtem in petem mestu v sezoni 1959, se je na začetku sezone 1960 smrtno ponesrečil na neprvenstveni dirki BRDC International Trophy na angleškem dirkališču Silverstone.

Ecurie Lucy O´Reilly Schell
Ecurie Lucy O´Reilly Schell je bilo privatno dirkaško moštvo, v katerem je Schell dirkal med sezonama  in  pod pokroviteljstvom svoje bogate matere Lucy O'Reilly, ki je moštvo ustanovila leta 1936 in je na začetku tudi sama nastopala v njem. V moštvu so nekaj časa dirkali tudi Raymond Sommer, René Dreyfus, Raph in René Le Bègue. Za moštvo so dirkači nastopili na dvainštiridesetih dirkah, na katerih so dosegli šest uvrstitev na stopničke.

Horschell Racing Corporation
Horschell Racing Corporation je bilo privatno dirkaško moštvo, v katerem je Schell dirkal v  in naslednji  na dirkah Formule 1 in Formule 2. Z dirkalniki Talbot-Lago T26C, Cisitalia D46 in Cooper T12 se je v tem času udeležil trinajstih dirk, na katerih je najboljšo uvrstitev dosegel z drugim mestom na dirki za .

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Opombe in reference

 www.racing-database.com - Statistika rezultatov Ecurie Lucy O´Reilly Schell na dirkah 
 www.racing-database.com - Statistika rezultatov Horschell Racing Corporation na dirkah 

Ameriški dirkači
Dirkači dirk za Veliko nagrado
Ameriški vozniki Formule 1
Privatniki Cooperja Formule 1
Privatniki Talbota Formule 1
Privatniki Maseratija Formule 1
Gordinijevi dirkači Formule 1
Maseratijevi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Vanwallovi dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači